Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete auch in der Saison 1997/98 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stieg SV Union Halle-Neustadt, aus der Staffel Süd SG Hessen Hersfeld in die 1. Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SV Union Halle-Neustadt.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: VfL Oldenburg.
Absteiger in die Regionalligen: Post SV Braunschweig und Wandsbek 72.
Aufsteiger aus den Regionalligen: SVG Celle, Wambeler SV und SG Tasmania/Neukölln.
 Teutonia Riemke wechselt in die Staffel Süd.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SG Hessen Hersfeld.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -
Absteiger in die Regionalligen: TV Ortenberg und TG Osthofen.
Aufsteiger aus den Regionalligen: DJK Augsburg-Hochzoll und Eintracht Baunatal.
Teutonia Riemke wechselt in die Staffel Süd.
Rot-Weiß Auerbach schließt sich mit DJK-SSG Bensheim zur SG Bensheim/Auerbach zusammen.

Entscheidungen

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen
 Handball-Archiv.de

1997
Handballsaison 1997/98